Zkratka POV může znamenat:
 úhel pohledu (z angl. )
 plán organizace výstavby, projekt organizace výstavby
 průtokový ohřívač vody
 pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení), zákon POV – zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 Program obnovy venkova – dotační program Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
 Pražská organizace vozíčkářů
 Letecká základna Prešov, IATA kód letiště
 .pov – přípona souboru software pro vytváření 3D grafiky POV-Ray